Stati Uniti d'America
 Bellville – città della Contea di Evans, Georgia
 Bellville – villaggio della Contea di Richland, Ohio
 Bellville – città della Contea di Austin, Texas
 Sudafrica
 Bellville – città della municipalità metropolitana di Città del Capo